Order Zasługi Pracy (Boliwia)
 Order Zasługi Pracy (Brazylia)
 Order Zasługi Pracy (Francja)
 Order Zasługi Pracy (Wietnam)
 Order Zasługi Pracy (Włochy)
 Order Zasługi Pracy (Węgry)

Zobacz też 
 Order Czerwonego Sztandaru Pracy (ujednoznacznienie)
 Order Sztandaru Pracy (Polska Ludowa)
 Order Zasługi Sądownictwa Pracy (Brazylia)
 Order Sławy Pracy (ZSRR)
 Medal Zasługi Pracy (WRL)